Osoby o tym nazwisku:
 Luke Pritchard – brytyjski wokalista i muzyk
 Payton Pritchard – amerykański koszykarz